Jutiapa – miasto w Gwatemali
 Jutiapa – departament Gwatemali
 Jutiapa – gmina w Hondurasie